Аракажу-Санта-Мария () — международный аэропорт штата Сержипи в Бразилии. Коды — IATA: AJU, ICAO: SBAR.

Аракажу-Санта-Мария открыт 30 октября 1952 года в 10 км от центра Аракажу.

Аэропорт ежедневно обслуживает 48 рейсов: 24 прибывающих и 24 вылетающих. В 2011 году пассажиропоток Аракажу-Санта-Мария составил 1093143 чел.

Аэропорт имеет асфальтовую взлётно-посадочную полосу 11/29 длиной 2200 м.

Основные направления: аэропорты Салвадор, Гуарульос, Галеан и Бразилиа.

Ссылки 
 Aeroporto Internacional de Aracaju — Santa Maria — сайт аэропорта.

Примечания 

Аэропорты Бразилии
Здания и сооружения Сержипи
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1952 году
Появились в 1950-е годы в Бразилии
1952 год в Бразилии